«Матрёнин двор» — второй из опубликованных в журнале «Новый мир» рассказов Александра Солженицына. Авторское название «Не стоит село без праведника» было изменено по требованию редакции во избежание цензурных препятствий. По этой же причине время действия в рассказе изменено автором с 1953 на 1956 год.

«Основополагающей вещью» всей русской «деревенской литературы» назвал это произведение Андрей Синявский.

История создания и публикации 
Рассказ начат в конце июля — начале августа 1959 года в посёлке Черноморском на западе Крыма, куда Солженицын был приглашён друзьями по казахстанской ссылке супругами Николаем Ивановичем и Еленой Александровной Зубовыми, которые поселились там в 1958 году. Рассказ закончен в декабре того же года.

Солженицын передал рассказ главреду «Нового мира» Александру Твардовскому 26 декабря 1961 года. Первое обсуждение в журнале состоялось 2 января 1962 года. Твардовский считал, что это произведение не может быть напечатано. Рукопись осталась в редакции. Узнав, что цензура вырезала из «Нового мира» (1962, № 12) воспоминания Вениамина Каверина о Михаиле Зощенко, Лидия Чуковская записала в своём дневнике 5 декабря 1962 года: …А вдруг и Солженицына вторую вещь не напечатают? Мне она полюбилась более первой. Та ошеломляет смелостью, потрясает материалом, — ну, конечно, и литературным мастерством; а «Матрёна»… тут уже виден великий художник, человечный, возвращающий нам родной язык, любящий Россию, как Блоком сказано, смертельно оскорблённой любовью. <…> Вот и сбывается пророческая клятва Ахматовой: 
И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово. 
Сохранил — возродил — з/к Солженицын.

После успеха рассказа «Один день Ивана Денисовича» Твардовский решился на повторное редакционное обсуждение и подготовку рассказа к печати. В те дни Твардовский записал в своём дневнике:К сегодняшнему приезду Солженицына перечитал с пяти утра его «Праведницу». Боже мой, писатель. Никаких шуток. Писатель, единственно озабоченный выражением того, что у него лежит «на базе» ума и сердца. Ни тени стремления «попасть в яблочко», потрафить, облегчить задачу редактора или критика, — как хочешь, так и выворачивайся, а я со своего не сойду. Разве что только дальше могу пойти.

Название «Матрёнин двор» предложено Александром Твардовским перед публикацией и утверждено в ходе редакционного обсуждения 26 ноября 1962 года:«Название не должно быть таким назидательным», — аргументировал Александр Трифонович. «Да, не везёт мне у вас с названиями», — отозвался, впрочем довольно добродушно, Солженицын.

Рассказ был опубликован в январской тетради «Нового мира» за 1963 год (страницы 42—63) вместе с рассказом «Случай на станции Кочетовка» под общей шапкой «Два рассказа».

В отличие от первого опубликованного произведения Солженицына — «Один день Ивана Денисовича», в целом положительно принятого критикой, «Матрёнин двор» вызвал волну споров и дискуссий в советской прессе. Позиция автора в рассказе оказалась в центре критической дискуссии на страницах «Литературной России» зимой 1964 года. Её началу послужила статья молодого писателя Л. Жуховицкого «Ищу соавтора!».

В 1989 году «Матрёнин двор» стал первой после многолетнего замалчивания публикацией текстов Александра Солженицына в СССР. Рассказ был напечатан в двух номерах журнала «Огонёк» (1989, № 23, 24) огромным тиражом более трех миллионов экземпляров. Солженицын объявил публикацию «пиратской», так как она была осуществлена без его согласия.

Сюжет 
Летом 1956 года «на сто восемьдесят четвёртом километре от Москвы по ветке, что идёт к Мурому и Казани», с поезда сходит пассажир. Это — рассказчик, судьба которого напоминает судьбу самого Солженицына (воевал, но с фронта «задержался с возвратом годиков на десять», то есть отсидел в лагере и был в ссылке, о чём говорит ещё и то, что, когда рассказчик устраивался на работу, каждую букву в его документах «перещупали»). Он мечтает работать учителем в глубине России, подальше от городской цивилизации. Но жить в деревне с чудесным названием Высокое Поле не получилось: «Увы, там не пекли хлеба. Там не торговали ничем съестным. Вся деревня волокла снедь мешками из областного города». И тогда он переводится в посёлок с чудовищным для его слуха названием Торфопродукт. Впрочем, оказывается, что «не всё вокруг торфоразработки» и есть ещё и деревни с названиями Часлицы, Овинцы, Спудни, Шевертни, Шестимирово…

Это примиряет рассказчика со своей долей: «Ветром успокоения потянуло на меня от этих названий. Они обещали мне кондовую Россию». В одной из деревень под названием Тальново он и поселяется. Хозяйку избы, в которой квартирует рассказчик, зовут Матрёна Васильевна Григорьева или просто Матрёна.

Матрёна, не считая свою судьбу интересной для «культурного» человека, иногда по вечерам рассказывает о себе постояльцу. История жизни этой женщины завораживает и в то же время ошеломляет его. Он видит в ней особый смысл, которого не замечают односельчане и родственники Матрёны. Муж пропал без вести в начале войны. Он любил Матрёну и не бил её, как деревенские мужья своих жён. Но едва ли сама Матрёна любила его. Она должна была выйти замуж за старшего брата мужа — Фаддея. Однако тот ушёл на фронт в Первую мировую войну и пропал. Матрёна ждала его, но в конце концов по настоянию семьи Фаддея вышла замуж за младшего брата — Ефима. И вот внезапно вернулся Фаддей, бывший в венгерском плену. По его словам, он не зарубил топором Матрёну и её мужа только потому, что Ефим — брат ему. Фаддей так любил Матрёну, что новую невесту себе подыскал с тем же именем. «Вторая Матрёна» родила Фаддею шестерых детей, а вот у «первой Матрёны» все дети от Ефима (тоже шестеро) умирали, не прожив и трёх месяцев. Вся деревня решила, что Матрёна — «порченая», и она сама поверила в это. Тогда она взяла на воспитание дочку «второй Матрёны» — Киру, воспитывала её десять лет, пока та не вышла замуж и не уехала в посёлок Черусти.

Матрёна всю жизнь жила как бы не для себя. Она постоянно работала на кого-то: на колхоз, на соседей, выполняя при этом «мужицкую» работу, и никогда не просила за неё денег. В Матрёне есть огромная внутренняя сила. Например, она способна остановить на бегу несущуюся лошадь, которую не могут остановить мужчины. Постепенно рассказчик понимает, что Матрёна, отдающая себя другим без остатка, и «…есть … тот самый праведник, без которого … не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша». Но едва ли его радует это открытие. Если Россия держится только на самоотверженных старухах, что же будет с ней дальше?

Отсюда — нелепо-трагическая гибель героини в финале рассказа. Матрёна погибает, помогая Фаддею с сыновьями перетаскивать через железную дорогу на санях часть собственной избы, завещанной Кире. Фаддей не пожелал дожидаться смерти Матрёны и решил забрать наследство для молодых при её жизни. Тем самым он невольно спровоцировал её гибель. Когда родственники хоронят Матрёну, они плачут, скорее, по обязанности, чем от души, и думают только об окончательном разделе Матрёниного имущества. Фаддей даже не приходит на поминки.

Персонажи 

 Игнатич — рассказчик.
 Матрёна Васильевна Григорьева — главная героиня, праведница
 Ефим Миронович Григорьев — муж Матрёны, пропал на войне.
 Фаддей Миронович Григорьев — старший брат Ефима (бывший возлюбленный Матрёны и глубоко любивший её)
 «Вторая Матрёна» — жена Фаддея
 Кира — дочь «второй» Матрёны и Фаддея, приёмная дочь Матрёны Григорьевой
 муж Киры, машинист
 сыновья Фаддея
 Маша — близкая подруга Матрёны
 3 сестры Матрёны

Прочие сведения 

 Рассказ основан на подлинных событиях. Героиню рассказа в реальности звали Матрёной Васильевной Захаровой (1896—1957). События происходили в деревне Мильцево (в рассказе Тальново).
 В конце 2012 года дом Матрёны Васильевны, в котором предполагалось сделать музей, сгорел. Возможно, что причиной стал поджог. 26 октября 2013 года в воссозданном после пожара доме был открыт музей. Дом-музей установлен возле Мезиновской средней школы, где учительствовал Александр Солженицын.

Издания 
 Один день Ивана Денисовича ; Матренин двор / А. Солженицын. — Paris : YMCA-press, 1973. — 161 с.
 
 Не стоит село без праведника: Раковый корпус; Рассказы / [Примеч. авт.]. — М.: Кн. палата, 1990. — 574 с.: портр. на обл. — (Попул. б-ка). — 150 000 экз. — ISBN 5-7000-0225-6.
 Избранная проза: Рассказы; Раковый корпус: Повесть / Худож. В. Чистяков. — М.: Совет. Россия, 1990. — 704 с. ISBN 5-268-00019-5. 100000 экз.
 Избранные произведения / Худож. Ю. Селиверстов. — Пермь: Кн. изд‑во, 1991. — 704 с.: портр. — (Библиотека русской прозы. БРП). — ISBN 5-7625-0306-2. 100000 экз.
 [Избранное / Сост. и вступ. очерк А. Архангельского; Примеч. авт.]. — М.: Мол. гвардия, 1991. — 350 с.: портр. на обл. — Прил.: Из кн. «Бодался теленок с дубом»: с. 335—346. — (Рус. писатели — лауреаты Нобелев. премии).
 Матрёнин двор. — Курган: Зауралье, 1996. — 480 с. — (Современная русская классика). — 50000 экз. — ISBN 5-87247-082-7.
 Один день Ивана Денисовича : Матрёнин двор / Александр Солженицын. — СПб. : Азбука, 1999. — 187, [4] с. — (Азбука-классика). — ISBN 5-7684-0706-5
 Один день Ивана Денисовича : Матренин двор; Случай на станции Кочетовка / Александр Солженицын. — М.: Прогресс-Плеяда, 2000. — 300, [3] с., [1] л. портр. — (Русская проза : Б-ка моих детей). — ISBN 5-93006-026-6 (3000 экз.)
 Рассказы / А. И. Солженицын. — М.: Изд-во АСТ, 2000. — 588, [2] с. — (Мировая классика). ISBN 5-17-000033-2
 Рассказы / А. И. Солженицын. — М. : АСТ, 2002. — 588, [2] с. — (Мировая классика). ISBN 5-17-011137-1
 Рассказы : [Сборник] / Александр Солженицын. — М.: АСТ, 2003. — 558, [2] с. ISBN 5-17-019823-X : 4000
 Рассказы / Александр Солженицын. — М.: Изд-во АСТ, 2005. — 588, [2] с. — (Книга на все времена). ISBN 5-17-028624-4
 Рассказы / А. Солженицын. — Москва : АСТ, 2007. — 588, [2] с. — (Мировая классика). ISBN 978-5-17-032158-2
 Рассказы / А. Солженицын. — Москва : АСТ, 2007. — 588, [2] с. — (Книга на все времена). ISBN 978-5-17-028624-9
 Рассказы (1958—1966) / Александр Солженицын. — Москва : АСТ : Астрель, cop. 2010. — 316, [2] с. — (Книга на все времена) (Русская классика). ISBN 978-5-17-068805-0
 Рассказы : [12+] / Александр Исаевич Солженицын. — Москва : АСТ, 2015. — 381, [2] с. — (Русская классика). ISBN 978-5-17-087651-8
 Один день Ивана Денисовича : Матрёнин двор / Александр Солженицын. — М.: Изд-во РАГС, 2002. — 171, [1] с. : ил., портр. — (Внеклассное чтение). — ISBN 5-7729-0134-6
 Избранное : проза, литературная критика, публицистика / А. И. Солженицын; сост., ред., авт. примеч. Н. Д. Солженицына. — М.: Жизнь и мысль : Московские учебники, 2004. — 496 с. — (Библиотека МГПУ) — ISBN 5-8455-0059-1
 Один день Ивана Денисовича : рассказы 60-х гг. / Александр Солженицын. — Санкт-Петербург : Азбука, 2000. — 349, [2] с. — (Азбука-классика). ISBN 5-267-00170-8
 Один день Ивана Денисовича : Рассказы 60-х гг. / Александр Солженицын. — СПб. : Азбука-классика, 2001. — 349, [2] с. — (Азбука-классика). ISBN 5-352-00160-1
 Один день Ивана Денисовича : Рассказы 60-х годов / Александр Солженицын. — СПб. : Азбука-классика, 2003 (ГИПК Лениздат). — 349, [2] с. — (Азбука-классика). ISBN 5-267-00170-8
 Один день Ивана Денисовича. Рассказы 60-х годов. — СПб.: Азбука, 2004. — 352 с. — (Серия: Азбука-классика (pocket-book)). — ISBN 5-352-00160-1 10000 экз. (доп. тираж 2005 ISBN 5-352-00160-1, 2006 ISBN 5-352-00160-1, 2006 ISBN 5-352-00516-X, 2007 ISBN 978-5-91181-296-6, 2008 ISBN 978-5-91181-296-6, 2009 ISBN 978-5-91181-296-6, 2010 ISBN 978-5-9985-0765-6, 2012 ISBN 978-5-389-02817-3, 2013 ISBN 978-5-389-02817-3, 2014 ISBN 978-5-389-02817-3, 2014 ISBN 978-5-389-07377-3-9, 2015 ISBN 978-5-389-02817-3 (3000 экз.), 2015 ISBN 978-5-389-07373-9, 2016 ISBN 978-5-389-02817-3 (10000 экз.), 2017 ISBN 978-5-389-02817-3 (3000 экз.), 2017 ISBN 978-5-389-13719-6: 3000 экз.)
 Матрёнин двор : рассказы. — М.: ПРОЗАиК, 2010. — 272 с. — ISBN 978-5-91631-086-3 4000 экз.
 Матрёнин двор : рассказы / Александр Солженицын. — М.: Прозаик, 2012. — 269, [2] с. : портр. — ISBN 978-5-91631-156-3
 Матрёнин двор : рассказы / Александр Солженицын. — М.: ПрозаиК, 2013. — 269, [2] с. : портр. — ISBN 978-5-91631-195-2
 Матренин двор: Рассказы / [Предисл. Л. Сараскиной]; рис. В. Бритвина. — М.: Дет. лит., 2002. — 222 с.: ил., портр. — То же. 2003.
 Матрёнин двор : рассказы : [для ст. шк. возраста] / А. И. Солженицын; рис. В. Бритвина. — М.: Дет. лит., [2005] 2006 (Тверь : Тверской полиграфкомбинат детской литературы). — 220, [2] с. : ил., портр. — (Школьная библиотека). — ISBN 5-08-004060-2
 Матрёнин двор : рассказы / А. И. Солженицын; худож. В. Бритвин. — М.: Детская лит., 2007. — 220, [2] с. : ил., портр. — (Серия «Школьная библиотека»). — ISBN 978-5-08-004289-8
 Матрёнин двор : рассказы / А. И. Солженицын; худож. В. Бритвин. — М.: Детская лит., 2010. — 220, [2] с. : портр. — (Школьная библиотека). — ISBN 978-5-08-004675-9
 Матрёнин двор : рассказы / А. И. Солженицын; худож. В. Бритвин. — М.: Детская лит., 2014. — 220, [2] с. : ил., портр. — (Школьная библиотека). — ISBN 978-5-08-005192-0
 Матрёнин двор : рассказы : [для детей старше 16-ти лет (16+)] / А. И. Солженицын; худож. В. Бритвин. — М.: Детская лит., 2016. — 220, [2] с. : ил., портр. — (Школьная библиотека). — ISBN 978-5-08-005482-2 : 5000 экз.
 Матрёнин двор : рассказы : [для старшего школьного возраста : 16+] / А. И. Солженицын; художник В. Бритвин. — М.: Детская литература, 2017. — 220, [2] с. : ил., портр. — (Школьная библиотека). — ISBN 978-5-08-005755-7 : 5000 экз.
 Матрёнин двор : рассказы : [для старшего школьного возраста : 16+] / А. И. Солженицын; художник В. Бритвин. — М.: Детская литература, 2018. — 220, [2] с. : ил., портр. — (Школьная библиотека). — ISBN 978-5-08-005868-4 : 3000 экз.
 Матрёнин двор : рассказы : [для старшего школьного возраста : 12+] / А. И. Солженицын; художник В. Бритвин. — М.: Детская литература, 2019. — 220, [2] с. : ил., портр. — (Школьная библиотека). — ISBN 978-5-08-006038-0 : 5000 экз.
 Один день Ивана Денисовича ; Матрёнин двор ; Случай на станции Кочетовка : [рассказы] / Александр Солженицын. — М.: Время, 2018. — 297 с. — (Проверено временем). — ISBN 978-5-00-112173-2 : 5000 экз.
 Один день Ивана Денисовича ; Матрёнин двор : рассказы : [для детей старшего школьного возраста] / А. И. Солженицын; художник Н. Ю. Лаврухин. — Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. — 221, [2] с. : ил. — (Вот как это было). — ISBN 978-5-9268-2994-2 : 5000 экз.

Спектакли 
 «Матрёнин двор». Русский духовный театр «Глас» (Москва). Режиссёр (сценическая версия и постановка) В. Иванов. В ролях Е. Михайлова (Матрёна), А. Михайлов (Игнатьич). 11 и 24 мая, 20 июня 2007
 Инсценировка рассказа осуществлена Театром имени Вахтангова (идея сценической редакции рассказа Александр Михайлов, сценическая редакция и постановка Владимира Иванова, премьера 13 апреля 2008 года). В ролях: Игнатич — Александр Михайлов, Матрёна — Елена Михайлова. Художник Максим Обрезков. а также к 95-летию на канале «Россия К» (2013) и 100-летию писателя (2018), в том числе в Кисловодской филармонии.
 Радиоспектакль «Matryona’s House» на BBC Radio (2008, 2009), читает Stephen Critchlow.
 «Матрёнин двор». Екатеринбургский Православный театр «Лаборатория драматического искусства имени М. А. Чехова» — показ спектакля в январе 2010 года. Режиссёр Наталья Мильченко, Матрёна — Светлана Абашева.
 «Матрёнин двор». Народный театр Товарково. Премьера в Калужском ТЮЗ, 2015 год
 10 февраля 2018 года состоялась премьера спектакля по рассказу в Красноярском театре имени Пушкина. Режиссёр Борис Плоских. В ролях: Игнатич — Дмитрий Корявин, Матрёна — Галина Саламатова.
 2 марта 2018 года прошёл первый показ спектакля по мотивам рассказа во Владимирском областном театре кукол. Режиссёр Марина Протасова, художник Наталья Крутова, композитор Алексей Сидорцев. Роль Матрёны исполняет Марина Вахтанина.
 «Матрёнин двор» (житие праведницы в одном действии). Академический драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской (С.-Петербург), 2018 год.
 «Матрёнин двор». Новокузнецкий драматический театр (2018).
 «Матрёнин двор». КДЦ Салехард (2018).
 «Матрёнин двор» Театр драмы Республики Карелия «Творческая мастерская» (Петрозаводск; премьера 17 октября 2019). Матрёна — Людмила Баулина, Игнатьич — Валерий Баулин; художник спектакля — Наталья Кириллова; режиссёр — Александр Побережный-Береговский.

Примечания

Литература 
 Солженицын А. И. Матрёнин двор и другие рассказы. Тексты рассказов на официальном сайте Александра Солженицына
 Бровман, Г. Обязательно ли быть соавтором? // Литературная Россия : газета. — 1964. — 1 января.
 Жуховицкий, Л. Ищу соавтора! // Литературная Россия : газета. — 1964. — 41 января.
 Иванова, Л. Гражданином быть обязан // Литературная газета. — 1963. — 14 мая.
 Кузьмин, В. В. Поэтика рассказов А. И. Солженицына. — Тверь: ТвГУ, 1998. — Без ISBN
 Мелентьева, И. Е. Там, где начинается «чуть-чуть»…: О постановке «Матрёнина двора» в Театре драмы Республики Карелия «Творческая мастерская» // Лицей: интернет-журнал. Петрозаводск, 11 декабря 2020. https://gazeta-licey.ru/culture/92574-tam-gde-nachinaetsya-chut-chut
 Полторацкий, В. «Матрёнин двор» и его окрестности // Известия : газета. — 1963. — 29 марта.
 Сергованцев, Н. Трагедия одиночества и «сплошной быт» // Октябрь : журнал. — 1963. — № 4. — С. 205.
 
 

Книги по алфавиту
Рассказы Александра Солженицына
Рассказы 1959 года
Произведения, впервые опубликованные в журнале «Новый мир»